L'Or du temps est le titre de plusieurs œuvres :
 Télévision
 L'Or du temps, une série télévisée québécoise en 245 épisodes de 25 puis 50 minutes scénarisé par Réal Giguère et diffusé entre le  et le  sur le réseau TVA.

 Littérature 
 L’Or du temps, recueil de nouvelles du courant de l’École de Brive ;
 L'Or du temps, bande dessinée en trois albums de D. Haziot et F.Beranger ;
 L'Or du temps, collection littéraire des éditions Textuel ;
 L'Or du temps, une maison d'édition créée par Régine Deforges ;
L'Or du temps, livre de François Sureau

Homonymie de titre